Clearlake – città della Contea di Lake, California (Stati Uniti d'America)
 Clearlake – gruppo musicale indie rock britannico